Ik heb je nodig (Jo Vally), een lied van Jo Vally uit 1991
 Ik heb je nodig (Isabelle A), een lied van Isabelle A uit 1992
 Ik heb je nodig (Paul de Leeuw), een lied van Paul de Leeuw uit 1999
 Ik heb je nodig (R.A.), een lied van R.A. uit 2007
 Ik heb je nodig (Kraantje Pappie), een lied van Kraantje Pappie in samenwerking met Bizzey en Jonna Fraser uit 2018